Hugh J. Grant (né le , mort le ) est un homme politique américain,
 Hugh Grant (chef d'entreprise) (1958-),
 Hugh Grant, né le  dans le quartier londonien d'Hammersmith, est un acteur et producteur anglais d'origine écossaise.